O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1980 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 29ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno. Os oito melhores iriam a um octogonal, dentre os quais os três primeiros iriam a um triangular, de onde saía o campeão. Os três últimos da primeira fase jogavam um torneio da morte, no qual o último colocado era rebaixado para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1981 - Segunda Divisão. O campeão e o vice são classificados para a Copa de Campeões da Concacaf de 1981 e a Copa Interclubes UNCAF de 1981

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1980 na Guatemala